Cette page contient les pages d'homonymie de Abénaquis, Abénakis et Abenakis.

Les Abénaquis sont un peuple amérindien.

Toponymes 

 Abénakis, hameau de la municipalité de Sainte-Claire en Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada ;
 Abenakis Springs, hameau de la municipalité de Saint-François-du-Lac au Centre-du-Québec, au Québec, au Canada ;
 Rivière des Abénaquis, un affluent de la rivière Famine (versant de la rivière Chaudière et de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Sainte-Aurélie et de Saint-Prosper, dans la MRC Les Etchemins, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada ;
 Rivière des Abénaquis Sud-Est, un affluent de la rivière des Abénaquis Sud-Ouest (versant de la rivière Famine, rivière Chaudière et de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans la MRC Les Etchemins, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada ;
 Rivière des Abénaquis Sud-Ouest, un affluent de la rivière des Abénaquis (versant de la rivière Famine, rivière Chaudière et de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans la MRC Les Etchemins, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada ;
 Rivière des Abénaquis, un affluent de la rivière Etchemin (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Saint-Nérée, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Saint-Damien-de-Buckland, Saint-Malachie et Sainte-Claire, dans la MRC de Bellechasse, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.

Homonymie de toponyme